Lean steht für:

 Lean (Tanzpose), eine Tanzfigur von Michael Jackson
 ein codeinhaltiges Mischgetränk, siehe Purple drank
 Lean Management, ein Ansatz für eine effiziente Wertschöpfung
 Lean (Beweisassistent), ein computergestütztes Hilfsmittel für die Überprüfung mathematischer Beweise

Lean oder de Léan ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Lean-Vercoe (* 1977), britische Kamerafrau
 Catherine de Léan (* 1980), kanadische Schauspielerin
 David Lean (1908–1991), britischer Filmregisseur
 David Lean (Leichtathlet) (* 1935), australischer Hürdenläufer und Sprinter
 Judith L. Lean (* 1953), australisch-US-amerikanische Geophysikerin

Künstlername:
 Karolina Kovač (* 1984), kroatische Sängerin (LEAN)
 Ben Westbeech (* 1980), britischer DJ (Lean)

Siehe auch:
 leanXcam
 Le’an (Begriffsklärung)
 Leen
 Lien